Dorsopsis taningi är en bläckfiskart som beskrevs av Jean Thore 1949. Dorsopsis taningi ingår i släktet Dorsopsis och familjen Bolitaenidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Åttaarmade bläckfiskar
taningi